Sparkle steht für:

 Sparkle (Fußball), eine Auszeichnung im belgischen Frauenfußball
 Rowdy Sparkle, eine Comicfigur aus Captain Marvel, siehe Captain Marvel (DC Comics)#Rowdy Sparkle
 einer Sorte von Usambaraveilchen

Personen:
 Sparkle Hayter, eine kanadische Autorin und Komikerin
 Sparkle Moore, eine US-amerikanische Rockabilly-Musikerin

Geographie:
 Sparkle Rill, ein Nebenfluss des Smoothwater River
 Sparkle City, ein Spitzname von Spartanburg

Software:
 Sparkle (Software), ein Framework für Mac OS X
 Codename von Microsoft Expression Blend
 einige Zeichen aus dem Unicode-Block Dingbats